Markéta Savojská (italsky: Margherita Maria Teresa Giovanna, 20. listopadu 1851 – 4. ledna 1926) byla sňatkem s Umbertem I. italskou královnou.

Život 
Byla starší ze dvou potomků janovského vévody Ferdinanda Savojského a saské princezny Alžběty, dcery krále Jana I. Saského.

Dne 21. dubna 1868 se Markéta provdala za svého bratrance Umberta a dne 11. listopadu 1869 se narodilo jejich jediné dítě, budoucí král Viktor Emanuel III. 9. ledna 1878 se Umberto stal králem Itálie. Markéta byla kulturně založené, podporovala umělce a spisovatele a zakládala kulturní instituce (Società del Quartetto nebo Casa di Dante). Přispívala mnoha charitativním organizacím, především Červenému kříži.

Roku 1885 po ní pojmenovali horolezci dosud bezejmenný štít cima Margherita v pohoří Brenta. V roce 1889 po ní byla pojmenovaná slavná pizza Margherita, jejíž barvy reprezentují italskou vlajku. V roce 1906 její synovec Ludvík Amedeus Savojsko-Aostský zdolal nejvyšší vrchol hory Mount Stanley a pojmenoval ho po královně.

Dne 18. srpna 1893 s doprovodem zdolala horu Punta Gnifetti (Signalkuppe) kvůli inauguraci horské chaty, která po ní byla pojmenovaná. Capanna Regina Margherita leží ve výšce 4 554 metrů nad mořem a stále se jedná o nejvýše položenou horskou chatu v Evropě.

Umberto I. byl 19. července 1900 zavražděn anarchistou Gaetanem Bresci a Markéta ho přežila o 26 let.

Dědictví 
V roce 1879 po ní bylo pojmenováno město Margherita di Savoia v italské Apulii poblíž Barletty. V roce 1881 bylo po ní pojmenováno hornické město Margherita v indickém Ásámu.

Podle legendy po ní byla v roce 1889 pojmenována pizza Margherita, jejíž červená rajčata, zelená bazalka a bílý sýr představují italskou vlajku.

V roce 1906 synovec královny matky Ludvík Amadeus, vévoda z Abruzzi, uskutečnil prvovýstup na nejvyšší vrchol Mount Stanley (třetí nejvyšší hora Afriky) a na její počest jej pojmenoval Margheritin vrchol.

V roce 2011 byly některé z královniných šperků vydraženy v aukční síni Christie's.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Italské královny
Savojské princezny
Italské princezny
Královny matky
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Narození v roce 1851
Narození 20. listopadu
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1926
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v Ligurii
Ženy